Пара Чжань Юнжань / Чжуан Цзяжун — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионки — Натали Деши и Мара Сантанджело — не защищали свой титул, но итальянка принимала участие в турнире (в паре с австралийкой Алисией Молик) и уступила уже на старте.

Посев 
Четверо первых сеянных дуэтов начинают турнир со второго раунда.

  Кара Блэк /  Лизель Хубер (Четвертьфинал)
  Катарина Среботник /  Ай Сугияма (Второй раунд)
  Квета Пешке /  Ренне Стаббз (Четвертьфинал)
  Алисия Молик /  Мара Сантанджело (Второй раунд)
  Чжань Юнжань /  Чжуан Цзяжун (Титул)

<ol start="6">
 Лиза Реймонд /  Саманта Стосур ''(Второй раунд)
 Алёна Бондаренко /  Катерина Бондаренко ''(Второй раунд)
 Динара Сафина /  Агнеш Савай (Отказ)
 Янь Цзы /  Чжэн Цзе ''(Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Примечания

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Италии по теннису 2008